Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS Samuel B. Roberts : 
 l', un destroyer d'escorte de la classe John C. Butler lancé en 1944 et coulé quelques mois plus tard ;
 l', un destroyer de la classe Gearing lancé en 1946 et radié en 1970 ;
 l', une frégate lance-missiles de la classe Oliver Hazard Perry lancée en 1986 et retirée du service en 2015.

Voir aussi 
 

Samuel B. Roberts